Роках ( — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Роках, Исраэль (1896—1959) — израильский государственный деятель, мэр Тель-Авива, министр внутренних дел Израиля.
 Роках, Шимон (1863—1922) — еврейский коммерсант и филантроп, основатель квартала Неве-Цедек (первый квартал Тель-Авива), отец Исраэля Рокаха.
 Роках, Элазар (1854—1914) — еврейский общественный деятель и публицист, идеолог связи еврейского народа и Земли Израильской и производительного труда на земле, брат Шимона Рокаха.

См. также 
 Рокеах